Misura – funzione che quantifica l'estensione di un dato insieme
Misura – in geometria, la vera dimensione lineare o angolare ottenuta da una o più operazione di costruzioni geometriche
Misura – risultato dell'operazione di misurazione (nel linguaggio corrente la misurazione è spesso detta "misura").
Misura – gruppo di note o pause, per una durata definita.
 Misura – indice di una dimensione del capo di abbigliamento (ad esempio la taglia).
 Misura – marchio commerciale di Colussi

Altri progetti